Втора́я Ива́новка () посёлок, Ивановский Второй сельский совет, Барвенковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320483601. Население по переписи 2001 г. составляет 1275 (611/664 м/ж) человек.

Является административным центром Ивановского Второго сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дмитровка,
Марьевка и
Червоная Балка.

Географическое положение 
Посёлок Ивановка находится в начале балки Бузовый Яр, по которой течет пересыхающий ручей на котором сделаны несколько запруд (Степок и др).
Ручей через 9 км впадает в реку Берека.
На расстоянии 1 км находится село Червоная Балка.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная и овце-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.

Культура 
 Детский сад
 Школа
 Дом культуры
 Православная церковь

Достопримечательности 
 Братская могила
 Энтомологический заказник местного значения «Красногорский» (). Заповедний участок размещен на склонах степной балки южной экспозиции. Растительный покров образует ассоциации кустарниковых (с караганой кустарниковой, тёрном) и ковыльно-разнотравных степей с участием видов ковыля, типчака, маренки розовой, василька восточного, омана шершавого, видов шавеля, зопника, астрагала. В заказнике обитают более 20 видов пчелиных: антофоры, мелитты, эвцеры, андрены, галикты, шмели степные и др. Среди них — представители Красной книги Украины — рофитоидес серый, мелиттурга булавоусая, шмель армянский

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района